Grupp D i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 13 juni till 23 juni 2010. I gruppen spelade Ghana, Australien, Serbien och Tyskland. 
Västtyskland spelade i samma grupp som Australien i VM 1974; Västtyskland vann den matchen med 3–0. Matchen mellan Tyskland och Australien i detta VM slutade 4–0 till Tyskland. 

Vinnaren av denna grupp, Tyskland, möter tvåan England från Grupp C i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Ghana, möter vinnaren USA från Grupp C i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Serbien mot Ghana 

{{Resultat med trupp|id=SRB-GHA
|nr       = 8
|bild     = SRB-GHA 2010-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Asamoah Gyan
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 38833
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Asamoah Gyan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Tyskland mot Australien 

{{Resultat med trupp|id=GER-AUS
|nr       = 7
|bild     = GER-AUS 2010-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Lukas Podolski Miroslav Klose Thomas Müller Cacau 
|mål2     = 
|arena    = Moses Mabhida Stadium
|spelplats= Durban
|publik   = 62660
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lukas Podolski
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Tyskland mot Serbien 

{{Resultat med trupp|id=GER-SRB
|nr       = 21
|bild     = GER-SRB 2010-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Milan Jovanović
|arena    = Nelson Mandela Bay Stadium
|spelplats= Port Elizabeth
|publik   = 38294
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vladimir Stojković
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ghana mot Australien 

{{Resultat med trupp|id=GHA-AUS
|nr       = 24
|bild     = GHA-AUS 2010-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Asamoah Gyan 
|mål2     =  Brett Holman
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Asamoah Gyan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ghana mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=GHA-GER
|nr       = 39
|bild     = GER-GHA 2010-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Mesut Özil
|arena    = Soccer City
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 83391
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mesut Özil
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Australien mot Serbien 

{{Resultat med trupp|id=AUS-SRB
|nr       = 40
|bild     = AUS-SRB 2010-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Tim Cahill  Brett Holman 
|mål2     =  Marko Pantelić
|arena    = Mbombela Stadium
|spelplats= Nelspruit
|publik   = 37836
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Tim Cahill
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp D
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Pretoria
Sport i Port Elizabeth
Sport i Durban
Johannesburg under 2000-talet